

Persone 
 Michael Brunner (1935 circa-2012) – attore sudafricano
 Michael Brunner (1973) – sciatore tedesco
 Michael Brunner (1995) – giocatore di curling svizzero